Bieg na 1500 metrów kobiet rozgrywany w ramach łyżwiarstwa szybkiego na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 2018 odbył się 12 lutego w hali Gangneung Oval w Gangneung.

Złoto wywalczyła Holenderka Ireen Wüst, srebro przypadło Japonce Miho Takagi, a brąz zdobyła rodaczka Wust, Marrit Leenstra.
W zawodach wzięły udział 3 Polki. Natalia Czerwonka była 9, Katarzyna Bachleda-Curuś 13, a Luiza Złotkowska 17.

Terminarz

Rekordy 
Rekordy obowiązujące przed rozpoczęciem igrzysk.

Wyniki

Przypisy

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 Informacje o biegu na oficjalnej stronie igrzysk olimpijskich w Pjongczangu

Łyżwiarstwo szybkie na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 2018